— японская футболистка, полузащитник клуба «Сиэтл Рейн». Чемпионка мира 2011 года.

Карьера

Клубы 
Профессиональную карьеру начала в 2004 году в составе клуба «НТВ Белеза», с которым она пять раз выиграла чемпионат Японии.

В 2010 году перешла во французский «Монпелье», став первой японской футболисткой во французской лиге. В составе команды провела более 100 матчей во всех турнирах.

С 2016 года выступает в NWSL за «Сиэтл Рейн».

Сборная 
В составе сборной Японии выступала на трёх чемпионатах мира — 2007, 2011 и 2015 годов. По итогам чемпионата мира 2015 года вошла в символическую сборную турнира.

Достижения

Клуб 
НТВ Белеза:
 Чемпионка Японии: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
 Обладательница Кубка Японии: 2005, 2006, 2008, 2009
 Обладательница Кубка Л.Лиги: 2007, 2010

Сборная 
Япония:
 Чемпионка мира: 2011
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсменки 
 Профиль на nwslsoccer.com

Футболистки Японии
Игроки женской сборной Японии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Монпелье»
Игроки ЖФК «ОЛ Рейн»